Il singolare del torneo di tennis WTA San Antonio 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Stacy Margolin che ha battuto in finale Yvonne Vermaak 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Dianne Fromholtz (primo turno)
 Marise Kruger (secondo turno)
 Janet Newberry (secondo turno)
 Assente

 Assente
 Laura duPont (semifinali)
 Diane Desfor (secondo turno)
 Yvonne Vermaak (finale)
 Pam Teeguarden (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA San Antonio 1978